В состав Львовской области Украины входят 44 города.

См. также 
 Города Украины
 Населённые пункты Львовской области

Примечания 

Львовская область